Amado Granell (1898-1972), personnalité politique espagnole ;
 Eugenio Fernández Granell (1912-2001), peintre et écrivain espagnol.
Patronyme hispanique